Будашкин — русская и украинская фамилия:

 Будашкин, Николай Павлович (1910—1988) — советский композитор, Народный артист РСФСР (1972).
 Будашкин, Юрий Иванович — украинский энтомолог, заведующий лабораторией зоологии Карадагского природного заповедника.